Muorjejaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Muorjejaure (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (1,01 km²)
Muorjejaure (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn